Marco L. Sørensen (født 6. september 1990 i Aalborg) er en dansk racerkører, der indtil udgangen af 2015 var reservekører for Renault F1.

Han har kørt for det tjekkiske hold, Lotus, i World Series by Renault. Han vandt sin første sejr i serien 2. juni 2012 på den belgiske bane, Circuit de Spa-Francorchamps.

Karriere 

† Marco Sørensen kunne som gæstekører ikke score point.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 

Motorsportsfolk fra Danmark
Personer fra Godthåb (Svenstrup)